Nokia 3310 kan henvise til to mobiltelefonmodeller:

 Nokia 3310 (2000) – produceret fra 2000 til 2005
 Nokia 3310 (2017) – produceret siden 2017